Ива́н Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Иван Иванович (1916—1963) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Мирошниченко, Иван Павлович (Иона Киевский; 1802—1902) — православный святой, преподобный, чудотворец.